

Топоніми

Населені пункти 
 Леспезь () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Леспезь () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Леспезь.
 Леспезь () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Гирлень.
 Леспезь () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Добромір.
 Леспезь () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Хомоча.
 Леспезь () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Хиртієшть.
 Леспезь () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Римніку-Вилча.

Гори 
 Леспезь — гора, гірська вершина в горах Фегераш (Румунія).